André Luiz Silva do Nascimento – calciatore brasiliano
 Davi José Silva do Nascimento – ex calciatore brasiliano
 Evandro Silva do Nascimento – calciatore brasiliano
 Everaldo Silva do Nascimento – calciatore brasiliano